General Las Heras (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
General Las Heras (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië